Кеса́рий, Ке́сарь — мужское имя, производное от Цезарь, заимствованное из латинского языка в греческий (в постклассической латинской форме — Цезарий, Caesarius).

Известные носители 
 Кесарий Назианзин — христианский святой, брат Григория Богослова.
 Кесарий Террачинский — священномученик, пострадал около 267—270 гг., после разнообразных истязаний был утоплен в море.
 Кесарий Никомидийский — мученик, пострадал при императоре Диоклетиане вместе с Георгием Победоносцем.
 Кесарий Дамасский (VII век) — мученик, жил в Дамаске, при взятии города мусульманами был усечён мечом.
 Кесарий Арелатский (V век).
 Цезарий Гейстербахский (XIII век).